Con el término It's OK, pueden conocerse:

Música 
"It's OK" canción de The Beach Boys.
"It's Ok" canción de Delirious.